Christ kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Ludwig Christ
 Hermann Konrad Heinrich Christ

Robotskapade auktorsförkortningar